Segurança nacional, doutrina de Estado

Cinema e televisão
Segurança Nacional (filme de 2003), com Martin Lawrence
Segurança Nacional (filme de 2010), produção brasileira, com Tiago Lacerda e Milton Gonçalves
Homeland (série de TV), exibida em Portugal como Segurança Nacional